Puerto Berrío kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Puerto Berrío (ort), Antioquia, 
 Puerto Berrío (kommun), Antioquia,